Sabuschschja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sabuschje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sabuschschja (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Sabuschschja (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Sabuschschja (Nemyriw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Sabuschschja (Ljuboml)